Nova og NOVA har flere betydninger:

Nova (latin: ny)

Stednavne 
 Nova, Ungarn
 Nova, Ohio
 Northern Virginia – kendt som NOVA
 Nova Scotia – canadiske provins beliggende på Canadas sydøstlige kyst.

Musik 
 Nova (hollandsk band)
 Nova (italiensk band)
 Nova, et svensk popband, tidligere kendt som Malta, der deltog i Eurovision Song Contest 1973
 Nova (radiostation) – en dansk radiostation

Personer 
 Nova (wrestler) (født Michael "Mike" Bucci 5. juni 1972) – amerikansk wrestler
 Aldo Nova (født 13. november 1956) – canadisk musiker
 Ana Nova (født 5. juni 1975) – tysk pornografisk skuespiller
 Heather Nova (født 6. juli 1967) – bermudansk sanger
 Nikki Nova (født 5. januar 1972) – amerikansk pornografisk skuespiller

Andet 
 Nova (astronomi), resultatet af en stjerne, der er eksploderet i en kraftig eksplosion
 Supernova, en kraftigt lysende nova
 Stella nova, latin for "ny stjerne", en betegnelse oprindeligt benyttet om supernovaer.
 De Stella Nova, Tycho Brahes optegnelser om sin skelsættende opdagelse af supernovaen SN 1572
 Nova Scotia ('Ny Skotland'), en provins i Canada
 Nova, et pigenavn, og navnet på den ene af julemandens to døtre i julekalenderen Krummernes Jul
 Nova Scotia duck tolling retriever, en hunderace.

Se også 
 Supernova